Biele skaly – szczyt w Górach Wołowskich na Słowacji
 Biele skaly – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji
 Biele skaly – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji